Спортивная гимнастика на XXVI летних Олимпийских играх.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Страны

Результаты

Мужчины

Командное первенство

Абсолютное первенство

Кольца

Конь

Вольные

Перекладина

Брусья

Опорный прыжок

Женщины

Командное первенство

Абсолютное первенство

Вольные

Бревно

Брусья

Опорный прыжок